Бехам () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Бехам, Бартель (1502-1540) — немецкий живописец и гравёр.
 Бехам, Ганс Себальд (1500-1550) — немецкий художник, график, гравёр.